Podczas II wojny światowej miały miejsce cztery bitwy o Charków między Wehrmachtem i Armią Czerwoną:
 Bitwa o Charków (1941) – Niemcy zdobywają miasto w październiku 1941.
 Operacja charkowska (1942) – nieudana ofensywa Armii Czerwonej w maju 1942, mająca na celu m.in. wyzwolenie miasta.
 Bitwa o Charków (1943) – niemiecka kontrofensywa odbija miasto niedawno wyzwolone przez Armię Czerwoną.
 Operacja biełgorodzko-charkowska – w operacji tej Armia Czerwona w czwartej bitwie o Charków ostatecznie wyzwala miasto.